Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2001 de l’US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Venus Williams bat Serena Williams en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA. Cette rencontre est la première finale de Grand Chelem de l'ère Open à voir s'affronter deux sœurs.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jennifer Capriati et Martina Hingis.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2001
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en août 2001
Tennis en septembre 2001